Der Damm ist der Titel von
 Der Damm (1964), deutscher Experimentalfilm von Vlado Kristl
 Der Damm (1970), sowjetischer Kriegsfilm von Erik Lazis
 Der Damm (1984), bulgarisches Filmdrama von Emil Zanew